Оливер Берг (; ) — норвежский футболист, полузащитник клуба «Кальмар».

Клубная карьера 
Начинал заниматься футболом в клубах «Йёвик-Люн» и «Рёуфосс». В составе последнего начал взрослую карьеру в 2010 году во втором норвежском дивизионе. 7 сентября 2014 года подписал трёхлетний контракт с «Оддом». Контракт с клубом начал действовать только с января 2015 года, так что первую игру за новый клуб Берг провёл 12 апреля против «Стабека» в рамках второго тура чемпионата Норвегии, когда вышел на замену в конце второго тайма. 2 июля того же года дебютировал за клуб в еврокубках, появившись в стартовом составе на матч первого квалификационного раунда Лиги Европы с молдавским «Шерифом».

18 декабря 2017 года перешёл в шведский «Далькурд», по итогам сезона вышедший в Алльсвенскан. Впервые в футболке нового клуба появился 18 февраля 2018 года в матче группового этапа кубка страны с «Мальмё». Спустя полгода покинул команду и присоединился к другому представителю Алльсвенскана — «Сундсваллю», подписав с ним контракт на два с половиной года.

11 января 2021 года перешёл в «Кальмар». 12 апреля в матче первого тура с «Этерсундом» дебютировал за клуб в чемпионате Швеции, появившись на поле после перерыва вместо Юнатана Ринга.

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
Профиль на официальном сайте «Кальмара» 

Футболисты Норвегии
Игроки ФК «Одд»
Игроки ФК «Далькурд»
Игроки ФК «Сундсвалль»
Игроки ФК «Кальмар»